BVB puede referirse a:

 Borussia Dortmund, equipo de fútbol alemán.
 Black Veil Brides, banda estadounidense de metal alternativo.